Фуэнте-Пальмера () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-Медио-дель-Гвадалькивир. Занимает площадь 76 км². Население — 10865 человек (на 2010 год). Расстояние — 45 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Fuente Palmera
 Danza de los locos y el Oso
 Blog A Grandes Rasgos

Муниципалитеты Кордовы
Города Кордовы